Il doppio del Stockholm Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma solo Knowles ha partecipato in coppia con Brian MacPhie.

Knowles e MacPhie hanno perso nel 1º turno contro Jonas Björkman e Todd Woodbridge.

Donald Johnson e Jared Palmer hanno battuto in finale 6–3, 4–6, 6–3 Björkman e Woodbridge.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Sjeng Schalken /  Sandon Stolle (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2001
ATP Tour 2001